BiH:
 Vojkovići (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad

Crna Gora:
 Vojkovići (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Vojkovići (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin